(mort en 982)
Werinhar (fl. )